Torrente, a törvény két balkeze (1998)
 Torrente 2. – A Marbella-küldetés (2001)
 Torrente 3. – A védelmező (2005)
 Torrente 4. – A válság halálos (2011)
 Torrente 5. – A kezdő tizenegy (2014)
 Torrente de Cinca, község Spanyolországban, Huesca tartományban.